Waldinger ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Waldinger (1843–1904), Maler in Slawonien
 Ernst Waldinger (1896–1970), deutscher Lyriker und Essayist
 Fabian Waldinger, deutscher Ökonom
 Jette Waldinger-Thiering (* 1964), Politikerin (SSW)
 Hieronymus Waldinger (1755–1821), österreichischer Tierarzt und Hochschullehrer
 Robert J. Waldinger (* 1951), US-amerikanischer Psychiater